UEFA Champions League 1994-95 var den 40. udgave af turneringen for europæiske mesterhold. Og den tredje med brandet Champions League.

For første gang blev der spillet i 4 grupper med efterfølgende kvartfinaler. Otte klubber gik direkte til gruppespillet, mens 16 andre kæmpede om de resterende otte pladser. Mesterholdene fra de resterende 16 mindre lande deltog i UEFA-cuppen. Eksempelvis de norske mestre. Vinderen blev Ajax Amsterdam for fjerde gang, efter 3 på stribe i 1971-73.

Finalen blev spillet på Ernst Happel Stadion i Wien.

Kvalifikation 

|-
!colspan="5"|Gruppe A

|-
!colspan="5"|Gruppe B

|-
!colspan="5"|Gruppe C

|-
!colspan="5"|Gruppe D

|}

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D 

Milan blev fratrukket to point efter kamp mod Casino Salzburg på kampdag to.

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

 
|}

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1994–95 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Se også 
 UEFA Intertoto Cup 1995
 UEFA Cup 1994–95
 UEFA Cup Winners' Cup 1994–95

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside 
 Alle kampe 1994–95 – UEFA's hjemmeside
 Resultater på RSSSF
 UEFA Champions League 1994-95  - resultater og holdopstillinger (arkiv)